Solsången kan avse eller associera till:

 Franciskus solsång – en dikt av Franciskus av Assisi från omkring 1225.
 Tack, gode Gud, för allt som finns – en svensk version av Franciskus av Assisis berömda dikt Solsång.
 Solsången (isländsk dikt) – en fornisländsk dikt från 1200-talet. (En fri kortversion återfinnes i slutet av August Strindbergs drama Spöksonaten.)
 Sång till solen – en dikt av Esaias Tegnér, tonsatt av Bernhard Crusell.
 Solsångaren – skulptur av Carl Milles, inspirerad av Tegnérs dikt.
 Akhenatons hymner till solguden Aton. (Ingår även i Philip Glass opera Akhenaten.)